Урсула фон Бранденбург () може да се отнася за:

 Урсула фон Бранденбург (1450–1508), принцеса от Бранденбург, херцогиня на Мюнстерберг
 Урсула фон Бранденбург (1488–1510), принцеса от Бранденбург, херцогиня на Мекленбург